Список церемониальных графств Англии по площади. Внимание! Возможны неточности.

Примечания

См. также

Источник 
 Национальное статистическое агентство Великобритании (Office for National Statistics (ONS), UK Standard Area Measurements (SAM) 31/12/05, опубликовано в июле 2007 .

 
Списки:Англия